Де́дов — русская фамилия и топоним; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Дедов, Александр (род. 1989) — молдавский футболист.
 
 Дедов, Андрей Алексеевич (1902—1964) — советский геоботаник, исследователь Малоземельской тундры.
 Дедов, Афанасий Лукьянович (1913—1961) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Дедов, Владимир Николаевич (род. 1956) — советский и украинский историк.
 Дедов, Гавриил Иванович (1911—1970) — советский учёный, историк, ректор Пермского государственного педагогического института
 Дедов, Дмитрий Иванович (род. 1967) — доктор юридических наук, судья Высшего Арбитражного Суда РФ.
 
 Дедов, Пётр Павлович (1933—2013) — российский писатель.
 Дедов, Сергей Петрович (более известен под фамилией Любавин; род. 1966) — автор-исполнитель русского шансона.
 Дедов, Фёдор Иванович (1907—1977) — Герой Социалистического Труда.

Топонимы 
 Де́дов — село в Стародубском районе Брянской области.



См. также 
 Дедово
 Дедовочка